Per Pontificale si può intendere:
Pontificale, Messa generalmente cantata ed officiata da un vescovo o da un cardinale;
Pontificale, raccolta in libro delle cerimonie episcopali, eccetto la Messa e l'Ufficio divino;
pontificale (aggettivo), aggettivo che indica un riferimento al pontefice.
Pontificale o stocco pontificio era la spada con cui il Papa omaggiava i condottieri distintisi nel servizio della Santa Sede o nella difesa della Cristianità;